Enders steht für:
 Enders (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Enders ist der Name folgender

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Enders (Arkansas), im Faulkner County
 Enders (Nebraska), im Chase County
 Enders (Pennsylvania), im Dauphin County

im NRHP gelistete Objekte:
 Enders Building, in Ashland, Oregon, ID-Nr. 86002902
 Enders Hotel, in Soda Springs, Idaho, ID-Nr. 93000384

Siehe auch:
 Enders-Reagenz
 Endres
 Heinrich Enders